Татья́на Кузнецо́ва:
 Кузнецова, Татьяна Викторовна (род. 1946) — философ, профессор МГУ.
 Кузнецова, Татьяна Вячеславовна (1933—2011) — советский и российский учёный-документовед.
 Кузнецова, Татьяна Дмитриевна (1941—2018) — космонавт-испытатель.
 Кузнецова, Татьяна Евгеньевна (род. 1945) — актриса.
 Кузнецова, Татьяна Ивановна (род. 1945) — российский преподаватель математики, профессор, доктор наук.
 Кузнецова, Татьяна Юрьевна (род. 1969) — актриса.